Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2007 – siódma runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2007.

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacje generalne

Kierowców

Konstruktorów

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|2
| Lewis Hamilton
|1-20, 27-50, 52-73
|align="center"|66
|-
|align="center"|4
| Heikki Kovalainen
|22-26
|align="center"|5
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|21
|align="center"|1
|-
|align="center"|5
| Felipe Massa
|51
|align="center"|1
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}
Uwagi:

Niemiec Sebastian Vettel zastąpił Polaka Roberta Kubicę w barwach BMW Sauber.

Sebastian Vettel (BMW Sauber) zajął 8 miejsce (zdobył 1 punkt) i został najmłodszym zdobywcą punktów (19 lat i 345 dni) 

16 marca 2014 roku rekord Vettela został pobity przez Rosjanina Daniła Kwiata (najmłodszy zdobywca punktów, 19 lat i 324 dni)

2007
2007 w Formule 1
2007 w Stanach Zjednoczonych